Александр Васильевич Анисимов (1901 — 23 марта 1944) — председатель Исполкома Колпинского райсовета (1936—1944), в годы Великой Отечественной войны — организатор обороны Колпино и Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

Биография 
Родился в 1901 году в Колпино в рабочей семье.

С 15 лет работал в листопрокатном цехе Ижорского завода учеником подручного.

Во время Гражданской войны служил в Красной Армии.

В 1924 году вернулся в Колпино, где снова поступил на завод, работал там до 1935 года — бригада вальцовщиков во главе с Анисимовым не раз признавалась лучшей в цехе № 11. В 1927 году вступил в ВКП(б), активно участвовал в общественной жизни завода и города, с 1929 года являлся членом Колпинского горсовета.

В 1936 году с образованием Колпинскога района был избран председателем Исполкома Колпинского районного Совета депутатов трудящихся.

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 года принял активное участие в создании системы круговой обороны Ленинграда — один из трех поясов которой — Колпинский рубеж, проходил по реке Ижоре от села Ям-Ижора до Октябрьской железной дороги и далее к Неве. Этот рубеж сооружался непосредственно под руководством А. В. Анисимова. При подходе немцев к городу лично возглавил отряд добровольцев из 60 рабочих Ижорского завода, занявший в конце августа оборонительные позиции на подступах к городу. 

Во время Блокады Ленинграда руководил Колпино, организуя жизнедеятельность города. В 1942 году за заслуги в обороне Ленинграда награждён Орденом Ленина.

Трагически погиб в марте 1944 года — его автомашина подорвалась на мине, оставшейся со времени Блокады.

Похоронен на Аллее Героев Колпинского кладбища. В марте 1947 года на его могиле был открыт памятник (скульптор Я. И. Крестовский, архитектор М. А. Шепилевский). В июне того же года его именем была названа одна из улиц города Колпино, на одном из домов которой установлена мемориальная доска.

Источники 
 г. Колпино, кладбище, могила А. В. Анисимова
  Мемориальная доска в честь Анисимова А. В.
 Улица Анисимова

Члены ВКП(б)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Главы Колпина